Nova is Latijn (en andere talen) voor nieuw en komt als zodanig voor in een groot aantal plaats- en andere eigennamen. Ook in een aantal van de hiergenoemde termen heeft het die betekenis.

Personen
Nova (voornaam), een meisjes- of jongensnaam
Ana Nova, een Duitse pornoactrice
Heather Nova, een singer-songwriter
Nora Nova, een Bulgaars-Duitse zangeres
Nova van Dijk, kunstschilder, filmregisseur

Geografie
Nova (Hongarije), plaats in het Hongaarse comitaat Zala
Nõva (gemeente), voormalige gemeente in de Estlandse provincie Läänemaa
Nõva (Lääne-Nigula), plaats in de Estlandse gemeente Lääne-Nigula
Nõva (Peipsiääre), plaats in de Estlandse gemeente Peipsiääre

Overige
Cinéma Nova, een filmtheater in Brussel
HC Nova, een hockeyclub uit Heerlen en Kerkrade
AV NOVA, een atletiekvereniging uit Warmenhuizen
Nova (automerk), een Nederlands kitcarmerk
Nova (motorfiets), een historisch motorfietsmerk
Nova (parapente), een fabrikant van parapentes
Nova (band), een Nederlands synthesizertrio
Nova Nova (band), een Franse groep met elektronische muziek
Nova College, een regionaal opleidingscentrum op mbo-niveau in de agglomeratie Haarlem
Nova (sterrenkunde), een fase in de levensloop van een ster
NV Nova, een voormalige Belgische fabrikant van keukenapparatuur
NOVA (televisieprogramma), Nederlands actualiteitenrubriek
Nova (Amerikaans televisieprogramma), Amerikaans wetenschappelijk programma
Nova (Sam Alexander), personage uit de strips van Marvel Comics

Acroniemen
Nationaal Onderzoeksinstituut voor Arbeidsomstandigheden, België
Nationaal Orgaan voor Accreditatie, Suriname
Nederlandse Onderzoekschool voor Astronomie
Nederlandse orde van advocaten
Nederlandse Organisatie Van Audiovisuele amateurs
Noord Oost Veluwse Autobusdiensten